«Итуа́но» () — бразильский футбольный клуб из города Иту, штат Сан-Паулу. В 2022 году клуб выступает в Серии B чемпионата Бразилии.

История 
Клуб был основан 24 мая 1947 года рабочими железной дороги Сорокабана под названием Associação Atlética Sorocabana (Атлетическая Ассоциация Сорокабана). В 1960-е годы клуб изменил название на Ferroviário Atlético Ituano (Железнодорожный Итуанский Атлетический клуб). Уже в 1990-е годы клуб получил своё современное название. Высшим достижением команды является титул чемпионов штата Сан-Паулу в 2002 году. В 2014 году команда вновь стала чемпионом штата.

Достижения 
  Чемпион штата Сан-Паулу (2): 2002, 2014
  Чемпион Серии C Бразилии (2): 2003, 2021

Известные игроки 

  Батата
  Ведерсон (2001)
  Веллингтон Сантос да Силва (2005)
  Винисиус (2000)
  Дарси Дольче Нето (2001)
  Жуниньо Паулиста (1993)
  Карлос Алберто да Роша
  Леандро Самарони (1996)
  Луис Фабиано (1997)
  Лукас Пьерре (2002—2005)
  Пауло Силас (2001)
  Габриэл Мартинелли (2018)

Ссылки 
 Официальный сайт

Железнодорожные футбольные клубы